Koman steht für:
 Koman (Albanien), ein Ort in Nordalbanien
 Koman-Stausee, ein künstlicher See in Albanien
 Koman (Ukraine) (kyrillisch Комань), ein Dorf in der Ukraine

Koman ist der Familienname folgender Personen:
 İlhan Koman (1921–1986), türkischer Bildhauer
 Jacek Koman (* 1956), polnisch-australischer Schauspieler
 Piotr Koman (* 1985), polnischer Fußballspieler
 Teoman Koman, türkischer Staatssekretär, Direktor des Millî İstihbarat Teşkilâtı 1988–1992
 Vanessa Koman (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Victor Koman (* 1954), US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasyautor 
 Vladimir Koman (* 1989), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Coman